Publius Sulpicius Quirinius (45 v.Chr.-21 na Chr.), proconsul van Syria
Een foutieve spelling van Quirinus (mythologie), met wie Romulus in verband wordt gebracht